Strobnitz bezeichnet

 Horní Stropnice, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Strobnitz (Fluss), rechter Zufluss der Maltsch in Tschechien und Österreich
 Stropník, Berg im Osterzgebirge in Tschechien

Siehe auch:
 Ströbitz